Camille Muls ist der Name folgender Personen:

* Camille Muls (Radsportler) (1916–2005), belgischer Radrennfahrer
 Camille Muls (Leichtathletin) (* 1999), belgische Leichtathletin